

Persone
 Guillermo Falasca (1977) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista spagnolo
 Miguel Ángel Falasca (1973-2019) – pallavolista e allenatore di pallavolo spagnolo
 Rosanna Falasca (1953-1983) – cantante argentina
 Stefania Falasca (1963) – giornalista, scrittrice e saggista italiana

Altro
 Falasca – centro abitato presso Cassino, provincia di Frosinone